In 1991 werd het 87ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 3 augustus tot 19 december. De twee toernooien werden onderverdeeld in twee groepen, enkel de clubs uit groep A, de sterkste clubs, maakten kans om de finale om de titel te spelen. Flamengo werd kampioen.

Eerste toernooi - Taça Guanabara

Groep A

Groep B

Play-off

Tweede toernooi - Taça Rio

Groep A

Groep B
Miguel Couto trok zich na drie wedstrijden terug, uitslagen werden geannuleerd.

Finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1991